Cot Rambong (Woyla Barat), een plaats in Indonesië
Cot Rambong (Kuala Pesisir), een plaats in Indonesië